{{Таксон
 |image file        = Brachionidium folsomii.jpg
 |image descr       = Brachionidium folsomii
 |regnum            = Растения
 |rang              = Род
 |latin             = Brachionidium
 |author            = Lindl., 1859
 |syn               = 
 Yolanda Hoehne, 1919
 |typus             = Brachionidium parvifolium (Lindl.) Lindl., 1859
 |children name     = 
 |children          = 
 |range map         = 
 |range map caption = 
 |range map width   = 
 |range legend      = 
 |wikispecies       = Brachionidium
 |grin              = 
}}Brachionidium — род многолетних травянистых растений семейства .

 Виды 
По данным The Plant List: 

 Brachionidium alpestre Luer & R.Vásquez		
 Brachionidium andreettae Luer & Hirtz		
 Brachionidium arethusa Luer		
 Brachionidium ballatrix Luer & Hirtz		
 Brachionidium brachycladum Luer & R.Escobar		
 Brachionidium brevicaudatum Rolfe		
 Brachionidium calypso Luer		
 Brachionidium capillare Luer & Hirtz		
 Brachionidium carmeniae Luer		
 Brachionidium ciliolatum Garay		
 Brachionidium condorense L.Jost		
 Brachionidium cruziae L.O.Williams		
 Brachionidium dalstroemii Luer		
 Brachionidium deflexum L.Jost		
 Brachionidium dentatum Luer & Dressler		
 Brachionidium diaphanum Luer & R.Vásquez		
 Brachionidium dodsonii Luer		
 Brachionidium dressleri Luer		
 Brachionidium ecuadorense Garay		
 Brachionidium elegans Luer & Hirtz		
 Brachionidium ephemerum Luer & Hirtz		
 Brachionidium escobarii Luer		
 Brachionidium filamentosum Luer & Hirtz		
 Brachionidium folsomii Dressler		
 Brachionidium fornicatum Luer & Hirtz		
 Brachionidium furfuraceum Luer		
 Brachionidium galeatum Luer & Hirtz		
 Brachionidium gonzalesiorum Becerra		
 Brachionidium haberi Luer		
 Brachionidium hirtzii Luer		
 Brachionidium imperiale Luer & Hirtz ex Harling & L.Andersson			
 Brachionidium ingramii Luer & Dalström		
 Brachionidium inkaterrense Luer & C.Soto		
 Brachionidium jesupiae Luer		
 Brachionidium juliani Carnevali & I.Ramírez		
 Brachionidium kuhniarum Dressler		
 Brachionidium lehmannii Luer		
 Brachionidium longicaudatum Ames & C.Schweinf.		
 Brachionidium loxense Luer		
 Brachionidium lucanoideum Luer		
 Brachionidium machupicchuense N.Salinas & Christenson		
 Brachionidium meridense Garay		
 Brachionidium minusculum Luer & Dressler		
 Brachionidium muscosum Luer & R.Vásquez		
 Brachionidium neblinense Carnevali & I.Ramírez		
 Brachionidium operosum Luer & Hirtz		
 Brachionidium parvifolium (Lindl.) Lindl.		
 Brachionidium parvum Cogn.		
 Brachionidium peltarion Luer		
 Brachionidium pepe-portillae Luer & Hirtz		
 Brachionidium phalangiferum Garay		
 Brachionidium piuntzae Luer		
 Brachionidium polypodium Luer		
 Brachionidium portillae Luer		
 Brachionidium pteroglossum Luer		
 Brachionidium puraceense Luer		
 Brachionidium pusillum Ames & C.Schweinf.		
 Brachionidium quatuor Becerra		
 Brachionidium renzii Luer		
 Brachionidium restrepioides (Hoehne) Pabst		
 Brachionidium rugosum Luer & Hirtz		
 Brachionidium satyreum Luer		
 Brachionidium serratum Schltr.		
 Brachionidium sherringii Rolfe		
 Brachionidium simplex Garay		
 Brachionidium stellare Luer & Hirtz		
 Brachionidium syme-morrisii Luer		
 Brachionidium tetrapetalum (F.Lehm. & Kraenzl.) Schltr.		
 Brachionidium tuberculatum Lindl.		
 Brachionidium uxorium Luer & R.Vásquez		
 Brachionidium valerioi Ames & C.Schweinf.		
 Brachionidium vasquezii Luer		
 Brachionidium viridis Becerra & Catchpole		
 Brachionidium yanachagaensis Becerra		
 Brachionidium zunagense'' Luer & Hirtz

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Brachionidium на сайте flickr.com

Орхидные